Il doppio del torneo di tennis Swedish Open 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Tomás Carbonell e Christian Miniussi che hanno battuto in finale Christian Bergström e Magnus Gustafsson 6-4, 7-5.

Teste di serie

 Jacco Eltingh /  Tom Kempers (primo turno)
 Tomás Carbonell /  Christian Miniussi (campioni)

 Jan Apell /  Anders Järryd (semifinali)
 Luiz Mattar /  Jaime Oncins (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swedish Open 1992
ATP Tour 1992